

События 

 Крестовый поход против Турции с участием венгерских, чешских, польских, французских (сын герцога Бургундии Иоанн Бесстрашный) рыцарей под руководством короля Венгрии Сигизмунда. 25 сентября — Разгром крестоносцев Баязидом при Никополе. Бегство Сигизмунда.  Княжество Валахия признаёт свою зависимость от Османской империи.
 Взятие турками Видина. Завершение покорения Болгарии. Турки налагают дань на Северную Сербию.
 Падение Второго Болгарского царства.
 1396—1401 — Князь Имерети Константин II.
 Ян Гус получил степень магистра искусств и начал читать лекции в Пражском университете.
 Около 1396 — Тимур жесточайшим образом подавляет восстания в Персии.
 Столица Чосон перенесена в Ханъян (Сеул).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1396 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1396 году

См. также